Бёрш — неоднозначный термин:
 Бёрш или волжский судак () — вид лучепёрых рыб из семейства окунёвых ().
 Бёрш (): топоним — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.